Villenouvette, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Peyrens
 Villenouvette, ancienne commune française de l'Hérault, aujourd'hui intégrée à Maraussan